Ben Davis (ur. 1961) – brytyjski operator filmowy
 Ben Davis (ur. 1972) – amerykański koszykarz
 Ben Davis (ur. 1977) – amerykański baseballista